Ча́нов — русская фамилия.

 
 Чанов, Вячеслав Викторович (род. 1951) — советский футболист-вратарь, российский тренер вратарей
 Чанов, Фёдор Фёдорович (? — не позднее 1862) — российский педагог